Vrede van Tartu (Estland-Rusland) (2 februari 1920)
Vrede van Tartu (Finland-Rusland) (14 oktober 1920)